Марк Петроний Сура (Marcus Petronius Sura) е име на:

 Марк Петроний Сура Мамертин, римски консул 182 г.
 Марк Петроний Сура Септимиан, римски консул 190 г.